Верне́й-Мустьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 60 км на північ від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 128,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Верней-Мустьє на сайті французького Національного інституту географії
 Верней-Мустьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верней-Мустьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верней-Мустьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верней-Мустьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна